DHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Den Helder, De Kooy, Paesi Bassi
 dhr – codice ISO 639-3 della lingua dhargari